

Sigle 
Fondo FSI
Fondo Strategico Italiano
Ferrovie dello Stato Italiane
Federazione Scacchistica Italiana
Federazione Snowboard Italia

Codici 
 FSI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto militare Henry Post AAF di Fort Sill (Stati Uniti)